Carmen López Landa (Madrid, 1931 - 2006)
 Carmen López Santana (Alacant, 1973), política, actriu i model espanyola